Гърбавият мост е транспортно съоръжение, строено през XVI век от отоманската власт в Харманли, дн. България.

Мостът е построен над река Олу дере през 1585 г. за да улесни керванджиите и е със своеобразна османска архитектура – бял от черупчест варовик и остър пясъчник, сводест, павиран, с надпис на старотурски със стихове от поета Саибаи и с превод на български:
Според археологически проучвания той и местният кервансарай са строени по едно и също време по инициатива на тогавашния управител на областта Сиавуш паша. Сводът на моста образува своеобразна гърбавина, откъдето идва и името му. Дължината му достига 109 m, а широчината – 6 m.

Днес под Гърбавия мост не тече река.

Външни препратки 
 Гърбавият (Сводестият) мост на ranica.eu

Източници

Вижте също 
 Мостът на Дрина

Мостове в България